Жан III (; д/н — 1 березня 1429) — маркграф Намюру у 1418—1429 роках.

Другий син маркграфа Вільгельма I і його другої дружини Катерини де Во. 1388 року оженився на йоганні, доньці Шведера III ван Абкоуде, сеньйора Гаасбека. Після смерті батька 1391 року сеньйорії Вінендейл і Ронс. Не втручався у політичні справи, також мав погані відносини з дружини (його коханкою була стриєчна сестра Сесіль Савойська). 1418 року після смерті старшого брата Вільгельма II успадкував Намюрське маркграфство.

Не цікавився розбудовою держави та зовнішньою політикою. Вів розкішне життя, встановив великі податки для підданих, що викликало незадоволеня його політикою. Щоб віддати свої борги 23 квітня 1421 року продав Намюр за 30 тис. золотих крон бургундському герцогу Філіппу III на умовах, що той вступить у володіння після смерті Жана III. Це сталося 1429 року. З цього часу Намюр став частиною Бургундського герцогства.

Примітки

Джерела 
 Ch. Piot. Jean III // Académie royale de Belgique, Biographie nationale. — Bruxelles, 1889. — Vol. 10. — С. 309—311.

Маркграфи Намюра
Дім Дамп'єр